Mariastein bezeichnet verschiedene Orte:

 Mariastein (Tirol), Gemeinde im Bundesland Tirol, Österreich
 ein Ort der Gemeinde Metzerlen-Mariastein im Kanton Solothurn, Schweiz

 Kloster Mariastein, Schweiz

Siehe auch:
 Marienstein
 Maria im Stein